Kidder ist der Name folgender 

Personen:
 Alfred Kidder (1885–1963), US-amerikanischer Archäologe
 Daniel Parish Kidder (1815–1892), US-amerikanischer Theologe
 David Kidder (1787–1860), US-amerikanischer Politiker
 Henry Purkitt Kidder (1823–1886), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Janet Kidder, kanadische Schauspielerin
 Jefferson P. Kidder (1815–1883), US-amerikanischer Politiker
 Margot Kidder (1948–2018), kanadische Schauspielerin
 Ray Kidder (1923–2019), US-amerikanischer Physiker
 Richard Kidder (1634–1703), britischer Theologe und Bischof
 Rushworth Kidder (1944–2012), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tracy Kidder (* 1945), US-amerikanischer Buchautor
 Wellington Parker Kidder (1853–1924), US-amerikanischer Erfinder (Schreibmaschine, Druckpresse, Dampf-Automobil) und Unternehmer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kidder (Kentucky)
 Kidder (Missouri)
 Kidder (South Dakota), im Marshall County
 diverse Kidder Townships

Sonstiges:
 USS Kidder (DD-319), Zerstörer der US-Navy